До́ллар — многозначный термин:
 Доллар — наименование денежных единиц различных стран:

 Фамилия
 Доллар, Крефло (род. 1962) — американский писатель, певец, телевангелист и пастор.
 Доллар, Обри (род. 1980) — американская актриса.
  (1907—1986) — американский танцовщик и хореограф.
 Топоним
  — город в области Клакманнаншир, Шотландия.
 Битва при Долларе — сражение с датчанами у этого города, закончившееся поражением шотландцев (875 год).
 Доллар (порог)

 См. также
 «Долларовая трилогия» — серия фильмов режиссёра Серджо Леоне (1964—1966).